Lost and Found: Shadow the Hedgehog Vocal Trax - trilha sonora do jogo Shadow the Hedgehog
Lost and Found (álbum de Australian Crawl) - de 1996
Lost and Found (álbum de Mudvayne) - de 2005
Lost and Found (EP) - da cantora sul-coreana IU
Lost and Found (canção) - canção de Ellie Goulding
Lost & Found (Marilyn Manson)
Lost & Found Music Studios - série canandense/canadiana de drama adolescente e musical de 2015 e spin-off do The Next Step

Veja também 
Lost and Gone
The Lost Get Found
The Archive: Live, Lost & Found

Desambiguação